Die Swedish Open 1993 im Badminton fanden vom 11. bis 14. März 1993 statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=E4C7BC47-F119-4B84-A297-08451F037FDA

World Badminton Grand Prix 1993
1993